Сан Мигел дел Рио има више значења:

 Сан Мигел дел Рио, Ло де Луна (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Сан Мигел дел Рио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел дел Рио (Сан Мигел дел Рио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел дел Рио (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику